Путило, Антон Константинович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Путило, Олег (род. 1974) — белорусский футболист.
 Путило, Степан Александрович  (он же «NEXTA»; род. 1998) — белорусский журналист, режиссёр, телеведущий, музыкант.